2009 — две ты́сячи де́вять — может означать:

 натуральное число между 2008 и 2010.
 2009 год — невисокосный год григорианского календаря.

В литературе 
 2009 год в литературе

В кино и театре 
 2009 год в кино
 2009 год в театре

В музыке 
 2009 год в музыке

В науке 
 2009 год в науке